Allowissadula är ett släkte av malvaväxter. Allowissadula ingår i familjen malvaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malvaväxter
Allowissadula